П'єтро Бембо (Pietro Bembo)(20 травня 1470 — 18 січня 1547) — італіський гуманіст , поет, літературний теоретик
 Джованні Бембо (Giovanni Bembo) — 92-й венеціанський дож . 
 Бернардо Бембо (Bernardo Bembo, 1433–1519) — італійський гуманіст , видатний венеціанський державний діяч; батько П'єтро Бембо . 
 Ефі Бембо (Έφη Μπέμπο. 1910-1978) — грецька співачка та актриса

Італійські прізвища